Кучи има више значења:

 Кучи
 Кучи (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Кучи (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Кучи (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији